Сюньцзян () — река в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, является одним из основных истоков реки Сицзян.

Река начинается от слияния рек Юйцзян и Цяньцзян возле Гуйпина, и сливаясь возле Учжоу с рекой Гуйцзян образует реку Сицзян.

Ссылки 
 

Реки Гуанси-Чжуанского автономного района
Притоки Сицзяна